Пятидесятая симфония:

 Симфония № 50 (Гайдн), 1773—1774
 Симфония № 50 (Хованесс), 1982

 0050